Халимбекаульский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Буйнакском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Халимбекаул.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Буйнакского района
Сельские поселения Дагестана